24. Sinfonie steht für:

 24. Sinfonie (Haydn)	
 24. Sinfonie (Mjaskowski)
 24. Sinfonie (Mozart)

Siehe auch:
 Liste von Sinfonien